Saros 146 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 19 september 1541 t/m 29 december 2893. Deze serie duurt 1352 jaar en 101 dagen, bevat 76 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 11 t/m 86.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus